Marin steht für:

 Marin (Name), Vorname sowie Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Marin (Wind), Meerwind in Südfrankreich
 Marin Bluff, ein Felsenkliff im Grahamland, Antarktika
 Marin County, ein County in Kalifornien
 Marin-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Orte:
 Marin (Haute-Savoie), Gemeinde im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Le Marin, Gemeinde im Département Martinique, Frankreich
 Marin (Gemeinde Virgen), Weiler in der Gemeinde Virgen, Osttirol
 Marin NE, Ort der Gemeinde La Tène, Kanton Neuenburg, Schweiz
 Marin (Sălaj), Dorf in Rumänien

Adjektiv:
 einen biologischen und geologischen Fachausdruck für die Zugehörigkeit zum Meer

MARIN steht als Abkürzung für:
 Maritiem Research Instituut Nederland, niederländische Forschungseinrichtung

Siehe auch:
 Marihn
 Marín

Abkürzung